Il doppio del Queen's Club Championships 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Pat Cash e Paul McNamee erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Cash con John Fitzgerald e McNamee con Peter McNamara.

McNamara e McNamee hanno perso nei quarti contro Cash e Fitzgerald.

Cash e Fitzgerald hanno perso in finale 3–6, 6–3, 16–14 contro Ken Flach e Robert Seguso.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Pat Cash /  John Fitzgerald (finale)
n/a
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale) 
 Broderick Dyke /  Wally Masur (secondo turno) 
 Francisco González /  Matt Mitchell (secondo turno) 
 Kevin Curren /  Johan Kriek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1985